Список песен, которые достигли позиции номер один в официальном российском недельном чарте музыкального портала Tophit.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2020 год в музыке

Списки синглов № 1 в России (TopHit)
Чарты TopHit 2020 года
2020 год в музыке России